В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Респу́блике Болга́рия значатся 10 наименований (на 2018 год), в том числе один трансграничный объект, что составляет  от общего числа ( на  год).

Из них 7 объектов включены в список по культурным критериям, причём 3 из них признаны шедеврами человеческого гения (критерий i), а оставшиеся 3 объекта, в том числе один трансграничный объект, включены по природным критериям, 1 из которых признан природным феноменом исключительной красоты и эстетической важности (критерий vii). Кроме этого, по состоянию на 29 января 2018 года, 16 объектов на территории Болгарии находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Народная Республика Болгария ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 7 марта 1974 года. Первые три объекта, находящиеся на территории Болгарии были занесены в список в 1979 году на 3-ей сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список утверждённых объектов 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Географическое расположение объектов

Список предложенных объектов 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Болгарии в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

 Географическое расположение объектов

См. также 
 ЮНЕСКО
 Всемирное наследие
 100 туристических объектов Болгарии

Примечания

Ссылки 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Болгарии
 Каталог ссылок Всемирному наследию в Болгарии

 
Болгария
Ю
Ю